Die BMW Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Mai in München stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Oeiras die Estoril Open sowie in Belgrad die Serbia Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Fernando González, der aber nicht zur Titelverteidigung antrat. Im Finale siegte der Setzlistenvierte Tomáš Berdych in drei Sätzen mit 6:4, 4:6, 7:65 gegen den ungesetzten Michail Juschny. Damit gewann Berdych seinen fünften Karrieretitel. Im Doppel gewannen Michael Berrer und Rainer Schüttler den Titel im Vorjahr, doch auch sie traten nicht erneut an. Im Finale setzte sich
das tschechische Duo Jan Hernych und Ivo Minář gegen Ashley Fisher und Jordan Kerr mit 6:4, 6:4 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. Mai 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (ATP, 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (ATP, 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (ATP, 38 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in München